Алексей Елизаров:
 Елизаров, Алексей Андреевич (1922—1950) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, старшина 2-й статьи, Герой Советского Союза (1950).
 Елизаров, Алексей Константинович (1916—1988) — советский, украинский кинематографист.